Теннис на юношеских Олимпийских играх впервые появился на I летних играх, сразу же будучи включённым в программу как медаленосный вид.

Общая информация 
Теннисный турнир Юношеских Олимпийских игр с первого розыгрыша входил не только в программу соревнований МОК, но и учитывался в календаре и рейтинге старшего юниорского тура международной федерации тенниса. Одиночные и парные турниры игр были приравнены к турнирам высшей категории ITF: соревнованиям Большого шлема, а также крупным чемпионатам в Бразилии, Италии, Японии, Мексике и США.

Первая программа игр включала четыре вида: одиночные соревнования среди юношей и девушек, а также два парных моногендерных турнира; в 2014 году в программу игр был введён пятый вид — показательный турнир среди смешанных пар. Особенностью программы игр были дополнительные матчи за третье место, а также отсутствие запрета на заявки в парные соревнования команд, представляющих две страны (так первыми чемпионами турнира среди юношей стали представитель Чехии и Великобритании).

Возрастные ограничения для участников турнира исключали участие одного спортсмена более чем в одном розыгрыше турнира, но нескольким теннисистам удалось оказаться в числе призёров сразу нескольких разрядов в один год, а удачливее прочих оказались три спортсмена: белоруска Ирина Шиманович, бразилец Орланду Лус и китаянка Чжэн Сайсай к одному титулу добавили ещё один проигранный финал.

Участники юношеских игр позже были заметны и во взрослом турнире: так участница юношеских игр-2010 Моника Пуиг выиграла взрослый турнир-2016 в женском одиночном разряде.

Список стран-медалистов 

Медали немононациональных пар учтены по разу для каждой страны.

Список медалистов

Одиночные разряды

Юноши

Девушки

Парные соревнования

Юноши

Девушки

Микст

Ссылки